Ег-Вів () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Ег-Вів () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Ег-Вів () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Ег-Вів () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар